Il doppio dell'Andalucia Tennis Experience 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale contro Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja 3–6, 6–4, [10–5].

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (primo turno)
 
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)
  Vitalija D'jačenko /  Monica Niculescu  (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Andalucia Tennis Experience 2011